Jméno Ingeborg Švédská označuje několik žen:
 Ingeborg Švédská (1254) – švédská princezna
 dcera švédského krále Erika X. a manželka jarla  Birgera
 Ingeborg Švédská (1292) – holštýnská hraběnka
 dcera švédského krále Valdemara a manželka Gerharda Holštýnského
 Ingeborg Švédská (1302) – saská vévodkyně
 dcera jarla  Birgera a manželka Jana Saského
 Ingeborg Švédská (1319) – dánská královna
 dcera švédského krále Magnuse Ladulåse a manželka Erika Menveda